Холявка:
 Холявка (приток Вязьмы)
 Холявка (приток Москвы)